Flavio Filippo (console 348), prefetto del pretorio d'Oriente dal 344 al 351 e console nel 348
 Flavio Filippo (praefectus urbi), praefectus urbi di Roma nel 391
 Flavio Filippo (console 408), console nel 408